Куп победника купова 1964/1965. је било пето издање клупског фудбалског такмичења које је организовала УЕФА.

Такмичење је трајало од септембра 1964. дo 19. маја 1964. године. Вест Хем јунајтед је у финалу био успешнији од Минхена 1860 и освојио први трофеј Купа победника купова. Најбољи стрелци такмичења били су Керкофс, Машек и Мраз, сви са по 6 постигнутих голова.

Резултати

Први круг 

Слободни: Данди , Спортинг Лисабон

Други круг

Четвртфинале

Полуфинале

Финале

Референце

Спољашње везе 
 1964/65 такмичење на УЕФА сајту
 резултати на Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
 Куп победника купова 1964/65–резултати, протоколи
 1964/65 Куп победника купова

Куп победника купова у фудбалу
Фудбал у 1964.
Фудбал у 1965.